A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2018–2019-es szezonja a 117. magyar labdarúgó-bajnokság volt. A címvédő a Videoton FC volt. A bajnokságot a Ferencváros nyerte, története során harmincadik alkalommal.

Csapatváltozások a 2017–2018-as szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba:
 Balmazújvárosi FC (a 2017–2018-as NB I 11. helyezettje)
 Vasas SC (a 2017–2018-as NB I 12. helyezettje)

Feljutottak az első osztályba:
 MTK Budapest FC (a 2017–2018-as NB II 1. helyezettje)
 Kisvárda FC (a 2017–2018-as NB II 2. helyezettje)

Részt vevő csapatok

Vezetőedző-váltások

A bajnokság végeredménye

Eredmények

1–22. forduló

23–33. forduló

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Nemzetközi kupaszereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés.

UEFA-együttható 
A szezon során a magyar klubcsapatok az alábbi eredményeket érték el:

Statisztika

Mesterhármasok

Jegyzetek

Források 

magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok